В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Denver 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Мері-Лу П'ятек здобула титул, у фіналі перемігши Кім Сендс 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Вірджинія Рузічі (1-ше коло)
  Венді Вайт (1-ше коло)
  Камілл Бенджамін (1-ше коло)
  Марселла Мескер (2-ге коло)

 Енн Гоббс (2-ге коло)
 Лаура Аррая (півфінал)
 Сенді Коллінз (2-ге коло)
 Сью Баркер (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1984